Francesc Sánchez (impressor) (Segles XVIII - XIX) Impressor a Reus, Tarragona i Barcelona
 Francesc Sánchez Madriguera (!928-2008) Atleta
 Francesc Xavier Sánchez Jara (1969 - ) Ex-futbolista
 Francesc de Paula Sánchez i Gavagnach (1845-1918) Compositor
 Francesc Sánchez Carcassés. Periodista
 Francesc Sánchez Vera. Polític
 Francesc Sánchez Llecha. Jesuïta